Maurice Roy peut désigner :
 Maurice Roy (1856-1932), historien français, membre de l'Institut ;
 Maurice Roy (1865-1915), homme politique français ;
 Maurice Roy (1905-1985), évêque de Trois-Rivières (1946-1947), archevêque de Québec (1947-1981) et cardinal canadien ;
 Maurice Roy (1929-2012), journaliste et écrivain français ;
 Maurice Roy (1899-1985), professeur et personnalité française de la recherche et de l'industrie.